Die KGHM Polish Indoors 2006 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Februar 2006 in Breslau stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 80 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 80 kB)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2006
Tennisturnier in Breslau